Кристен Шаал (, род. 24 января 1978) — американская актриса, сценаристка и комедиантка.

Жизнь и карьера 
Шаал родилась в Боулдере, штат Колорадо, в семье строителя и секретарши. Окончила Северо-Западный университет. После она переехала в Нью-Йорк, где в 2005 году была включена в список десяти лучших новых комиков по версии New York Magazine. Живя в Нью-Йорке, Шаал снималась в эпизодах сериалов «Закон и порядок: Специальный корпус», «Закон и порядок: Преступное намерение», «Убеждение» и «Дурнушка».

Шаал получила известность после роли в комедийном сериале HBO «Летучие Конкорды», где она снималась в 2007-09 годах. С тех пор она выступала в различных шоу на Comedy Central и работала над озвучиванием анимационных фильмов. В 2012-13 годах у неё была второстепенная роль в сериале NBC «Студия 30», а затем в «Уилфред» на FX. С 2012 по 2016 год озвучивала Мэйбл Пайнс в популярном мультсериале «Гравити Фолз», получившем высокое признание критиков. В 2015 году Шаал начала сниматься в комедийном сериале Fox «Последний человек на Земле», за роль в котором получила похвалу от критиков. Это привело её к роли второго плана в кинофильме «Большой босс» с Мелиссой Маккарти.

Личная жизнь 
В 2012 году вышла замуж за сценариста и продюсера Рича Бломквиста. В 2018 году у них родилась дочь Руби.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Женщины-комедианты
Лауреаты премии «Энни»
Выпускники Северо-Западного университета
Киноактрисы США